«Жизнь по вызову» — российский драматический сериал для взрослых, снятый Сариком Андреасяном и вышедший в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году.

Сюжет 
Основной сюжет сериала связан с жизнью эскорт-индустрии современной России. Главный герой Александр Шмидт (Павел Прилучный) по прозвищу «Мэджик» — владелец одноимённого элитного эскорт-агентства — сталкивается с попыткой рейдерского захвата его бизнеса со стороны очень влиятельных людей, действующих анонимно. На протяжении фильма «Мэджик» пытается выяснить, откуда исходит угроза, и защитить свой бизнес, параллельно решая проблемы, возникающие с богатыми клиентами и девушками-эскортницами, а также проблемы в семье, связанные с воспитанием взрослеющей дочери.

В ролях 
 Павел Прилучный — Александр Шмидт («Мэджик»), владелец консалтингового агентства «Мэджик», оказывающего элитные эскорт-услуги
 Василина Юсковец — Алина Шмидт, дочь «Мэджика»
 Виктория Богатырёва — Галина, администратор агентства «Мэджик»
 Наталья Рудова — Елена, юрист «Мэджика»
 Олег Каменщиков — «Рыбак», помощник «Мэджика», выполняющий функции охранника, водителя, а также отдельные поручения по силовому решению проблем
 Владимир Сычёв — Денис Викторович, влиятельный и экспрессивный клиент агентства

Критика 
Редактор Forbes Life Софья Бронтвейн ещё до выхода сериала высказалась в его адрес резко отрицательно, назвав сериал «одним из самых низкокачественных и отставших от жизни проектов о проституции», указав также, что его главная идея — оскорбить женщин.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Телесериалы России, запущенные в 2022 году
Телесериалы о проституции
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве